Die Football League First Division 1955/56 war die 57. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 20. August 1955 und endete am 2. Mai 1956.

Manchester United gewann mit elf Punkten Vorsprung vor den direkten Verfolgern FC Blackpool und Wolverhampton Wanderers die mittlerweile vierte englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger Birmingham City und Luton Town konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Huddersfield Town und Sheffield United den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Leeds United und Sheffield Wednesday ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||24
||21
||24
||23
||26
||24
||20
||24
||23
||23
||26
||22
||26
||21
||27
||26
||26
||26
||20
||27
||26
||26

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Manchester United 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1955/56 für Manchester United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Besondere Vorkommnisse 
 Am 22. Februar 1956 fand in Fratton Park das erste Flutlicht-Spiel der Liga statt, nachdem die alten Systeme 1888 als zu unsicher angesehen wurden.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Andrew Endlar: Manchester United. The Complete Record. Orion, London 2007, ISBN 978-0-7528-9084-5.

Weblinks 
 England 1955-56 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1955/56
Fußballsaison 1955/56